Balázs Csák – astronomo ungherese
 Ibolya Csák – altista ungherese
 Magdolna Csák – ex cestista ungherese